Bammel steht für:
 umgangssprachliche Bezeichnung für Angst 
 Bammel (Texas), Ortschaft im Harris County, Texas, Vereinigte Staaten

Bammel ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Bammel (1940–1995), britische Kirchenhistorikerin
 Christina-Maria Bammel (* 1973), deutsche evangelische Theologin
 Ernst Bammel (1923–1996), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Bammel (1900–1939), sowjetischer Philosoph
 Heinrich Bammel (1855–1929), preußischer Bürgermeister